Das Damendoppel der Australian Championships 1951 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerinnen waren Louise Brough und Doris Hart. Im Endspiel setzten sich Nancye Bolton / Thelma Long gegen Joyce Fitch / Mary Hawton mit 6:2 und 6:1 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1951